La Coppa di Turchia 2022 è la 36ª Coppa di Turchia di pallacanestro maschile.

Squadre
Le squadre qualificate sono le prime otto classificate al termine del girone di andata della Basketbol Süper Ligi 2021-2022. 

Fenerbahçe Beko
Anadolu Efes
Darüşşafaka Tekfen
Galatasaray Nef

Pınar Karşıyaka
Bahçeşehir Koleji
Gaziantep
Tofaş

Tabellone

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Voci correlate 
Basketbol Süper Ligi 2021-2022

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2022
Coppa di Turchia di pallacanestro maschile